DISA eller disa har flere betydninger:
 DISA - fra Dansk Industri Syndikat A/S
 Disa elektronik - Teglværksgade 27.
 Disa (motorcykel) - produceret i Hareskovby, Danmark i 1950'erne af Jørgen Skafte Rasmussen.
 Disa-serien; litteratur - se Marianne Gade.
 Disa (fornavn) navnedag: 3. februar (:sv:Disa)
 Disa (gudinde) (:sv:Disa)
 1319 Disa - småplanet.
 Disa (planteslægt) - under orkidéer; eksempler: Disa graminifolia og Disa uniflora.
 HMS Disa - flere svenske flådefartøjer (:sv:HMS Disa)
 Disa Records - del af Universal Music Group.
 Defense Information Systems Agency - myndighed under det amerikanske Forsvarsdepartement.

Se også 
 DISAMATIC